Příjmení Bruner nese více různých osobností:

 Jaroslav Bruner-Dvořák (1881–1942) – český fotograf
 Jerome Bruner (1915–2016) – americký psycholog
 Rudolf Bruner-Dvořák (1864–1921) – český fotožurnalista
 Stephen Bruner (* 1984) – americký baskytarista